

Emmaüskerk (Amersfoort)
 Emmaüskerk (Almelo)
 Emmauskerk (Bergen op Zoom)
 Emmaüskerk (Berkum)
 Emmauskerk (Bijum)
 Emmauskerk (Den Haag)
 Emmauskerk (Dieren)
 Emmaüskerk (Ede)
 Emmaüskerk (Eindhoven)
 Emmauskerk (Groningen)
 Emmaüskerk (Hattem)
 Emmauskerk ('s-Heerenberg)
 Emmauskerk (Heesch)
 Emmauskerk (Hilversum)
 Emmaüskerk (Middelharnis)
 Emmauskerk (Nieuwegein)
 Emmauskerk (Oldenzaal)
 Emmauskerk (Rotterdam)
 Emmaüskerk (Rutten)
 Emmaüskerk (Terneuzen)
 Emmauskerk (Tilburg)
 Emmaüskerk (Utrecht)
 Emmauskerk (Vlaardingen)
 Emmauskerk (Walcheren)
 Emmaüskerk (Zwolle)

Emmaüskerk (Berlijn)